PGE ist die Abkürzung für:

 Platin-Gruppen-Elemente, Gruppe von Edelmetallen
 Polska Grupa Energetyczna, polnisches Energieversorgungsunternehmen
 Privates Gymnasium Esslingen, Schule in Deutschland 
 Produktgenerationsentwicklung, Teilgebiet der Produktentwicklung
 Progetti Gestione Ecologiche, ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 Prostaglandin E, Gruppe von Gewebshormonen
 Prostatevomeni Geografiki Endixi, geschützte geografische Angabe für Lebensmittel in Griechenland, siehe Herkunftsbezeichnung
Partielles Grundeinkommen, Grundeinkommen, das nicht existenz- und teilhabesichernd ist

Abkürzung